Pol kan være:

 pol (magnetisk) – en magnets endepunkt.
 pol (elektrisk) – et elektrisk punkt (f.eks. plus-pol).
 pol (geografisk) – to geografiske punkter, Nordpolen og Sydpolen.
 pol (matematisk)